Mathon  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Mathon GR, Gemeinde im Kanton Graubünden
 Mathon (Gemeinde Ischgl), Fraktion von Ischgl, Bezirk Landeck, Tirol
 Mathon (Herefordshire), Dorf in der Grafschaft Herefordshire, England

Mathon ist der Familienname von:
 Claire Mathon (* 1975), französische Kamerafrau

Siehe auch:
 Maton, Matton